Индюк — многозначное слово.

География 
 Индюк — гора в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Индюк — село в Туапсинском районе Краснодарского края.

Зоология 
 Индюк — самец домашней индейки.

Фильм 
 «Индюк» — французский художественный фильм 1951 года.

Этноним 
 Индюки — этнонимичная группа однодворцев.

См. также 
 Индык
 Индычий